Cabal ou Kabal pode referir-se a:

 Cabal Online — um MMORPG
 Cabala — uma doutrina esotérica
 Kabal — um personagem do jogo Mortal Kombat
 C4bal ou Cabal — um rapper brasileiro
 Cabal (EP) — EP de C4bal
 PROva Cabal — álbum de C4bal
 Cabal (cartão de crédito) — bandeira de cartão de crédito 
 Santa Rosa de Cabal, município da Colômbia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos